Avricourt puede referirse a:

 Avricourt, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Avricourt, comuna francesa situada en Mosela.
 Avricourt, comuna francesa situada en Oise.